Parodia puede referirse a:
 Parodia, género literario o recurso estilístico consistente en caracterizar de forma humorística otra obra.
Parodia, composición musical realizada a partir de otra preexistente, propia o ajena.
Parodia, un tipo de cactus.